Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Este artigo lista os resultados da Categoria Simples Feminino no Campeonato Mundial de Badminton de 2007.

Cabeças-de-chave
 Zhang Ning
 Xie Xingfang
 Xu Huaiwen
 Pi Hongyan
 Zhu Lin
 Wang Chen
 Lu Lan
 Yao Jie
 Petya Nedelcheva
 Wong Mew Choo
 Yip Pui Yin
 Tine Rasmussen
 Juliane Schenk
 Kaori Mori
 Maria Kristin Yulianti
 Tracey Hallam

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Fontes
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships - Women's Singles

Campeonato Mundial de Badmínton de 2007
Competições de badmínton feminino